Суперкубок Бразилії з футболу 2020 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 лютого 2020 року між чемпіоном Бразилії клубом Фламенгу та володарем кубка Бразилії клубом Атлетіку Паранаенсі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2020
Бразилія
Лютий 2020
2020 у бразильському спорті